Georgi Dimitrov (1882–1949) bolgár kommunista politikus, miniszterelnök
 Georgi Dimitrov (1903–1972) bolgár politikus, a Bolgár Földműves Népi Szövetség egyik vezetője
 Georgi Dimitrov (1904–1979) bolgár zeneszerző
 Georgi Dimitrov (1931–1978) bolgár labdarúgó
 Georgi Dimitrov (1959–2021) bolgár labdarúgó